Dead (anglicky mrtvý, mrtvá, mrtvé) může znamenat:

hudební alba
 Dead (album, Young Fathers) – studiové album skotské hip hop/popové kapely Young Fathers
 Dead (album, Obituary) – koncertní album americké deathmetalové kapely Obituary

hudební skupiny
 Dead (americká hudební skupina, Kalispell) – americká blackmetalová kapela z Kalispellu
 Dead (americká hudební skupina, Tampa) – americká deathmetalová kapela z Tampy
 Dead (německá hudební skupina) – německá grindcoreová kapela
 The Dead – americká rocková kapela
 The Dead (americká hudební skupina, Battle Ground) – americká deathmetalová kapela z Battle Ground

hudebníci
 Dead (hudebník) – norský hudebník vlastním jménem Per Yngve Ohlin

věda
 Diethylazodikarboxylát – chemická sloučenina se zkratkou DEAD nebo také DEADCAT používaná například pro Mitsunobovu reakci